Prusy steht für:
 Prusy (Aube), Gemeinde im Kanton Chaource, Frankreich
 Prusy (Slowakei), Gemeinde im Okres Bánovce nad Bebravou, Slowakei
 Prusy, früherer polnischer Name von Jampil in der Westukraine

Polen:
 Prusy (Jarocin) (dt. Prussy), Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Jarocin (Jarotschin), Woiwodschaft Großpolen
 Prusy (Kondratowice), Ortschaft der Gmina Kondratowice im Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Prauß, Kreis Strehlen, Schlesien
 Prusy (Rybno), Ortschaft der Gmina Rybno (Powiat Działdowski) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Preußen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Nowe Prusy, Ortschaft der Gmina Czersk, Woiwodschaft Pommern
 Prusy, polnisches Toponym für Preußen
 Prusy Górne; siehe Oberland (Ostpreußen)
 Prusy Królewskie, siehe Preußen Königlichen Anteils
 Prusy Nowowschodnie, siehe Neuostpreußen

Tschechien:
 Prusy (Beňov) (dt. Preuß), Ortsteil von Beňov (dt. Beniow), Okres Přerov
 Moravské Prusy, Ortsteil von Prusy-Boškůvky, Okres Vyškov
 Pustiměřské Prusy, bis 1949: Nĕmecké Prusy, Ortsteil von Pustiměř, Okres Vyškov
 Prusy-Boškůvky, Okres Vyškov
 Pustiměřské Prusy, Ortsteil von Pustiměř, Okres Vyškov